Paweł Chmielewski (XVI/XVII w.) –  polski szlachcic, zesłaniec, wysoki urzędnik carski
 Paweł Chmielewski (1899–1945) – polski ksiądz katolicki
 Paweł Chmielewski (ur. 1960) – polski reżyser

Przypisy